Лазаревич Святослав Всеволодович  (14 февраля 1951 г.,  д. Матеевичи Пуховичского района Минской области) — доктор биологических наук,  доцент.

Биография 
Родился 14 февраля 1951 г. в д. Матеевичи Пуховичского района Минской области. В 1968 г. с серебряной медалью окончил Елизовскую среднюю школу Осиповичского района Могилевской области. В этом же году поступил на агрономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии, которую с отличием окончил в 1973 г. по специальности «агрономия» (специализация «селекция и семеноводство») и был направлен на работу в должности младшего научного сотрудника в отдел селекции пшеницы Белорусского НИИ земледелия.
С мая 1973 г. по май 1974 г. проходил воинскую службу в Советской Армии.

После завершения службы работал в лаборатории генетики Белорусского НИИ земледелия. С 1975 по 1978 г. обучался в аспирантуре БСХА по специальности «генетика» под руководством доктора сельскохозяйственных наук профессора А. З. Латыпова. В этот период им были проведены исследования по цитогенетике и биологии размножения пшенично-ржаных амфидиплоидов. В 1978 г. С. В. Лазаревич успешно защитил в Институте генетики и цитологии АН БССР кандидатскую диссертацию по специальности 03.00.15 – генетика на тему «Изучение генеративной воспроизводительной системы в связи с зерновой продуктивностью тритикале». После аспирантуры С. В. Лазаревич продолжил педагогическую деятельность в БСХА и с 1978 по 1980 г. работал ассистентом кафедры генетики. В 1980 г. был избран на должность старшего преподавателя.

В 1981 г. С. В. Лазаревич окончил с оценкой «отлично» 10-месячные курсы иностранных языков при Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина по специальности «французский язык». В 1981–1983 гг. работал в Канканском политехническом институте (INP de Kankan, Гвинейская Народная Революционная Республика), где преподавал генетику для студентов агрономического и биологического факультетов. В этот период подготовил «Курс лекций по генетике» на французском языке, который был издан в г. Канкане. Успешная работа С. В. Лазаревича в INP de Kankan была отмечена Почетной грамотой Посольства СССР в Гвинее.

По возвращении из заграничной командировки С. В. Лазаревич работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры генетики. Читал лекции и проводил лабораторные занятия по генетике, цитологии, общей биологии, эволюционной теории, ботанике. В этот период начал исследования по анатомии стебля в полиплоидном ряду пшеницы.

В 1993 г. был назначен заведующим кафедрой физиологии растений и микробиологии.

В 1994–1995 гг. находился в научной командировке во Франции в лаборатории биотехнологии и селекции растений Тулузской высшей национальной школы агрономии (BAP-ENSAT), где проводил исследования по анатомии, физиологии и биотехнологии пшеницы. По результатам данных исследований в 1995 г. защитил научную работу «Etude histogénétique du genre Triticum L.» и получил Диплом университетских исследований (Diplôme de recherches universitaires. Biologie cellulaire et moléculaire végétale. INP-ENSAT, Toulouse). В 1996 и 1997 гг. выезжал в Тулузу для продолжения научных исследований по гистологии и анатомии злаков.

В 1998 г. был переведен на должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией. Научным консультантом был назначен профессор А. З. Латыпов. В 2000 г. защитил в Институте экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника на тему «Изменчивость признаков анатомического строения стебля  в полиплоидном ряду рода TriticumL».

В диссертационной работе были выявлены основные гистолого-анатомические закономерности эволюции пшеницы и разработана концепция использования анатомических исследований для целей селекции.

После защиты докторской диссертации С. В. Лазаревич читает лекции, проводит лабораторные занятия и учебные практики по ботанике на агрономическом, агроэкологическом и агробиологическом факультетах БГСХА. Обладая большим опытом преподавательской работы, С. В. Лазаревич использует модульно-рейтинговую технологию обучения студентов. Его занятия отличаются высоким научно-методическим уровнем, сочетанием теоретической глубины и практической направленности. Он ежегодно организует и проводит предметные олимпиады студентов 1-го курса по ботанике, руководит написанием дипломных работ. На протяжении ряда лет С. В. Лазаревич осуществлял руководство научно-педагогической практикой студентов Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова.

С. В. Лазаревич уделяет большое внимание методической работе. Им опубликовано 4 учебных пособия, в том числе 1 на французском языке в Канканском политехническом институте (Гвинея), 2 с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 1 в Российской Федерации с грифом международного объединения в области образования «МАИТ», 1 учебник с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 3 монографии, 3 курса лекций с грифом УМО Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 6 лекций, 1 учебно-методический комплекс по ботанике с грифом УМО по образованию в области сельского хозяйства, 1 практикум, 14 методических указаний, 5 типовых учебных программ, 11 учебных программ.

С. В. Лазаревич в содружестве с учеными INP-ENSAT (г. Тулуза, Франция), Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, отдела крупяных культур РУП «НПЦ по земледелию НАН Беларуси» (г. Жодино) занимается научно-исследовательской работой по проблемам структурных преобразований анатомического строения стебля в процессе эволюции пшеницы, анатомии стебля у андрогенных гаплоидов пшеницы, полиморфизма анатомического строения стебля у овса, использования анатомического анализа строения стебля злаков для целей селекции. По результатам исследований опубликовано в Беларуси и за рубежом 87 научных работ, в составе авторского коллектива получен 1 патент на изобретение.

В соавторстве с аспирантом  А. И. Мыхлык созданы и переданы в Национальный банк генетических ресурсов растений Республики Беларусь 7 ценных сортообразцов овса посевного.

Под руководством С. В. Лазаревича выполнены и защищены 3 магистерские диссертации, а аспирант А. И. Мыхлык выполнила и успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений на тему «Сортовые особенности анатомического строения стебля овса посевного (Avena sativa L.) и их использование в селекции».

С. В. Лазаревич является членом советов по защите диссертаций в УО БГСХА (Д 05.30.01), а также в ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси» (Д 01.38.01); членом научно-технического совета по агрономии (БГСХА); членом Республиканского совета по гербарию; экспертом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; членом редколлегии журнала «Веснiк Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова».

С. В. Лазаревич повышал научную и педагогическую квалификацию в МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва), на ФПК в Ленинградском сельскохозяйственном институте и ФПК в УО БГСХА. Принимает участие в научно-методической деятельности УО БГСХА. Был членом Научно-методического совета УО БГСХА, Научно-методического совета УМО по образованию в области сельского хозяйства. Является членом методической комиссии и членом совета агрономического факультета УО БГСХА. Уделяет большое внимание работе с одаренными школьниками. Он успешно сотрудничает с УО «Могилевский государственный областной институт развития образования» по подготовке команды учащихся Могилевской области к республиканскому туру олимпиады по биологии. При этом члены команды неоднократно становились победителями и призерами республиканской и международных олимпиад.

С. В. Лазаревич за успешную научную, педагогическую и общественную работу неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами УО БГСХА.

Научная школа

Кандидат сельскохозяйственных наук 
Мыхлык Алеся Ивановна. Сортовые особенности анатомического строения стебля овса посевного (Avena sativa L.) и их использование в селекции. Горки, 2016.

Монографии 
1. Цыганов, А. Р. Высшее аграрное образование Франции: монография / А. Р. Цыганов, С. В. Лазаревич. – Минск: Изд-во УМЦ Минсельхозпрода Респ. Беларусь, 1996. – 86 с.

2. Лазаревич, С. В. Эволюция анатомического строения стебля пшеницы: монография / С. В. Лазаревич. – Минск: БИТ «Хата», 1999. – 296 с.

3. Мыхлык, А. И. Анатомическое строение стебля овса посевного (Avena sativa L.): монография / А. И. Мыхлык, С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2018. – 138 с.

Учебник, учебные пособия, лекции, практикум 
1. Lazarevich, S. V. Cours de génétique / S. V. Lazarevich. – Kankan (RPR de Guinée): Edition de l’INP, 1983. – 141 p.

2. Лазаревич, С. В. Система надежности онтогенеза растений: лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2004. – 24 с.

3. Лазаревич, С. В. Основные закономерности строения растений: лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2005. – 31 с.

4. Лазаревич, С. В. Флора и растительность Беларуси: лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2005. – 36 с.

5. Лазаревич, Н. В. Радиобиология растений: практикум / Н. В. Лазаревич, С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2005. – 56 с.

6. Лазаревич, С. В. Гистология: курс лекций / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2007. – 48 с.

7. Лазаревич, С. В. Систематика покрытосеменных: курс лекций / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2007. – 76 с.

8. Лазаревич, С. В. Органография (корень): лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2008. – 20 с.

9. Лазаревич, С. В. Органография (побег): лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2008. – 24 с.

10. Лазаревич, С. В. Органография (лист): лекция / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2009. – 26 с.

11. Лазаревич, С. В. Цитология: курс лекций / С. В. Лазаревич. –Горки: БГСХА, 2010. – 66 с.

12. Лазаревич, С. В. Ботаника: учеб.-метод. комплекс / С. В. Лазаревич. – Горки: БГСХА, 2010. – 375 с.

13. Лазаревич, С. В. Ботаника: учеб. пособие / С. В. Лазаревич. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 480 с.

14. Ботаника и физиология растений: учеб. пособие / С. В. Лазаревич [и др.]. – Минск: РИПО, 2013. – 420 с.

15. Ботаника и физиология растений: учеб. пособие / С. В. Лазаре-вич [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 429 с.

16. Лазаревич, С. В. Ботаника: учебник для студентов учреждений высшего образования по агрономическим специальностям/ С. В. Лазаревич. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – 496 с.

Основные публикации 
1. Лазаревич, С. В. Особенности цветения и опыления тритикале в условиях Белоруссии / С. В. Лазаревич // Генетико-физиологическая природа опыления у растений: сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1978. – С. 19–24.

2. Лазаревич, С. В. Реакция тритикале различного генетического происхождения на контролируемую автогамию / С. В. Лазаревич // Цитолого-эмбриологические и генетико-биохимические основы опыления и оплодотворения растений: материалы Всесоюз. совещания. – Киев: Наук. думка, 1982. – С. 89–92.

3. Lazarevich, S. V. Etude histogénétique du genre Triticum L. Diplôme de recherches universitaires. Biologie cellulaire et moléculaire végétale / S. V. Lazarevich. – Toulouse: INP-ENSAT, 1995. – 66 c.

4. Лазаревич, С. В. Развитие анатомических признаков у индуцированных гаплоидов пшеницы / С. В. Лазаревич // Вес. Акад. навук Беларусi. Сер. бiялаг. навук. – 1997. – № 2. – С. 30–35.

5. Лазаревич, С. В. Упругие свойства стебля пшеницы / С. В. Лазаревич // Вес. Акад. аграр. навук Рэсп. Беларусь. – 1997. – № 4. – С. 53–56.

6. Androgenic ability of different Triticum species / A. B. Mentewab, S. V. Lazarevitch, A. Souvre, A. Sarrafi // Journal of Genet. аnd Breed. – 1997. – № 51. – Р. 109–113.

7. Лазаревич, С. В. Корреляционный анализ параметров фотосистемы II и морфолого-анатомических признаков у видов пшеницы / С. В. Лазаревич // Вес. Акад. аграр. навук Рэсп. Беларусь. – 1999. – № 1. – С. 32–35.

8. Лазаревич, С. В. Видовые различия анатомических признаков стебля пшеницы. II. Полиплоидные виды / С. В. Лазаревич // Биологические основы продуктивности с.-х. растений и животных: сб. науч. тр. – Горки: БСХА, 1999. – С. 28–32.

9. Morphological and anatomical modifications in winter barley culm after late plant growth regulator treatment / P. Sanvicente, S. Lazarevitch, A. Blouet, A. Guckert // Europeen Journal of Agronomy. – 1999. – № 11. – Р. 45–51.

10. Лазаревич, С. В. Анализ корреляционных связей анатомических признаков стебля пшеницы. Сообщение II. Иерархичность корреляционных связей / С. В. Лазаревич // Междунар. аграр. жур. – 2000. – № 2. – С. 15–17.

11. Лазаревич, С. В. Использование анатомических признаков для оценки сортов озимой мягкой пшеницы / С. В. Лазаревич, И. К. Коптик, А. В. Лепченко // Земляробства i ахова раслiн. – 2004. – № 6 (37). – С. 13–16.

12. Способ получения экспланта клевера лугового (Trifolium prаtense L.): пат. на вынаходства № 14126 / А. М. Шишлова, Е. Н. Кулинкович, Е. Ф. Барчевская, М. А. Пайкова, С. В. Лазаревич, В. С. Кубарев, С. А. Добровольский, М. П. Шишлов; заяўка № а 20071316; зарэг. у Дзярж. рэестры вынаходстваў 2010.11.25. Дата пачатка дзеяння: 2007.10.30.

13. Методология анатомических исследований стебля овса посевного для целей селекции / С. В. Лазаревич [и др.] // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2013. – № 1. – С. 67–72.

14. Лазаревич, С. В. Структура растений и продуктивность ко-роткостебельных сортообразцов овса посевного / С. В. Лазаревич // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2016. – № 3. – С. 78–81.

Примечания 

Доктора биологических наук